Björn Nord, švedski hokejist, * 5. april 1972, Huddinge, Švedska.

Nord je v švedski ligi igral za kluba Huddinge IK in Djurgårdens IF, za katerega je odigral enajst sezon v dveh delih ter s katerim je v sezoni 1999/00 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 1999/00 je bil tudi izbran v idealno postavo švedske lige, v sezoni 2001/02 pa na tekmo vseh zvezd. Leta 2000 je bil kot 289. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V sezoni 2000/01 je igral za klub Nürnberg Ice Tigers v nemški ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene bronaste medalje, sam pa je dosegel tri gole in pet podaj na šestnajstih tekmah svetovnih prvenstev.

Pregled kariere

|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 33
| 12
| 10
| 22
|
| 64
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 35
| 2
| 2
| 4
|
| 42
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 6
| 11
| 17
|
| 20
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 7
| 7
| 14
|
| 42
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 8
| 10
| 18
|
| 50
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 11
| 14
| 25
|
| 52
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 6
| 11
| 17
| +17
| 65
|
| 15
| 5
| 6
| 11
| +1
| 28
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 12
| 20
| 32
| +4
| 50
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 17
| 11
| 28
| -6
| 62
|
| 13
| 4
| 2
| 6
| +3
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 00/01
|
| 56
| 5
| 16
| 21
| -8
| 36
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 50
| 8
| 12
| 20
| -1
| 46
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 11
| 17
| 28
| +4
| 108
|
| 11
| 1
| 6
| 7
| -1
| 33
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 20
| 3
| 7
| 10
| 0
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 587
| bgcolor="#7FFF00" | 114
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | 276
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 681
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 113
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers